Dualität (von lateinisch dualis „zwei enthaltend“) oder Zweiheit steht für:

 Dualität (Logik), Strukturanalogie zwischen Aussagenverknüpfungen
 Dualität (Mathematik), enge Beziehung zwischen zwei Objekten
 Dualität (Verbandstheorie), in der Mathematik eine doppelte wechselseitige Zuordnung, Austausch von  und 
 Dualität zwischen Punkten und Geraden einer projektiven Ebene, siehe Korrelation (Projektive Geometrie)
 Dualität, in der Kategorientheorie der Austausch der Pfeilrichtungen, siehe Duale Kategorie
 Dualität, in der Optimierungstheorie die Korrelation zwischen Maximierungs- und Minimierungsproblem, siehe Lineare Optimierung #Dualität

Siehe auch:

 Dual (Begriffsklärung)
 Dualismus (Begriffsklärung)